Силтепек има више значења:

 Општина Силтепек (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Силтепек (Силтепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику